Superpower (canção de Beyoncé)
 SuperPower (jogo eletrônico)

Desambiguação